Anhuilong – rodzaj wymarłego dinozaura, zauropoda z rodziny Mamenchisauridae. Jego pozostałości obejmujące lewe kości ramienną, łokciową i promieniową znaleziono we wschodnich Chinach, w prowincji Anhui, pośród purpurowych piaskowców formacji Hongqin w obrębie basenu Tunxi. Pochodziły z jury środkowej. Nowy rodzaj badacze nazwali, odnosząc się do miejsca znalezienia jego skamieniałości (wspomniana prowincja Anhui) oraz chińskiego wyrazu long oznaczającego smoka. W obrębie rodzaju umieścili pojedynczy gatunek A. diboensis. Epitet gatunkowy również odnosi się do miejsca znalezienia kości. Autapomorfie, dzięki którym wyróżniono nowy rodzaj, sprowadzają się do pomiarów stosunków długości kości kończyny górnej oraz dodatkowego kłykcia na kości ramiennej. Przeprowadzono analizę filogenetyczną, która umieściła nowy rodzaj w obrębie Mamenchisauridae. Jego najbliższym krewnym okazał się Huangshanlong, a następnie omeizaur.

Kladogram opracowany przez autorów opisu Anhuilong, uproszczony:

Przypisy 

Zauropody
Dinozaury jury
Dinozaury Azji